The Remix Album – album delle All Saints pubblicato nel 1998
The Remix Album – album dei Cascada del 2006